Police je ime več krajev:

 naselja v Sloveniji
 Police, naselje v občini Cerkno
 Police, naselje v občini Gornja Radgona

 mesto na Poljskem
 Police, mesto ob Odri

 na Hrvaškem
 Police Pirišće, naselje na hrvaškem
 Police, naselje na hrvaškem